Франсуа́ III — имя нескольких аристократов и правителей:
 Франсуа III д'Орлеан-Лонгвиль (1535—1551) — 5-й герцог де Лонгвиль (с 1536), граф Невшателя (с 1543), граф де Монтгомери и де Танкарвиль, пэр Франции.
 Франсуа III д'Орлеан-Лонгвиль, граф де Сен-Поль (1570—1631) — граф де Сен-Поль (с 1601), 2-й герцог де Фронсак (с 1622), губернатор Орлеана, Блуа и Тура.
 Франсуа III Этьен — герцог Лотарингии и Бара в 1729—1737 годах, будущий император Священной Римской империи Франц I Стефан. См. также